Pentimento signifie « repentir » en italien. Ce nom sert de titre à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 , film italien de Mario Costa sorti en 1952 ;
 Pentimento, film français de Tonie Marshall sorti en 1989.